Impost d'actes jurídics documentats, impost que s'aplica als actes jurídics que requereixen expedició de documents
 Dia julià astronòmic (del seu nom en anglès Astronomical Julian Day), format específic per designar el dia julià